Luis Álvarez puede referirse a: El Haragán y Compañía

 Luis Álvarez (1806-1864), militar argentino;
 Luis Álvarez Catalá (1836–1901), retratista y pintor español;
 Luis E. Álvarez (1990–), futbolista peruano;
 Luis F. Álvarez (1853–1937), médico español;
 Luis H. Álvarez (1919–2016), político mexicano;
 Luis H. Álvarez (1938–1991), futbolista chileno;
 Luis W. Álvarez (1911–1988), físico estadounidense;
 Luis Álvarez (1913–1995), actor peruano;
 Luis Álvarez (1991–), arquero mexicano;
 Luis Álvarez, periodista español;
 Luís Álvarez Mota, prócer dominicano de la independencia de su país cuando este era español y héroe de la Batalla de Azua;
 Luis Álvarez Gómez (1959–), voleibolista español; 
 Luis Álvarez, árbitro de fútbol argentino.